Moderno o moderna puede hacer referencia a:

 lo perteneciente o relativo a la modernidad;
 al modernismo;
 a la modernización;
 La Edad Moderna, periodo histórica.
 Moderno Football Club, antiguo club de fútbol español.
 Moderna, partido político polaco.
 Moderna, empresa de biotecnología estadounidense.